Межконтинентальный кубок 1997 — футбольный матч состоявшийся 2 декабря 1997 года между «Боруссией», победителем Лиги чемпионов УЕФА, и «Крузейро», обладателем Кубка Либертадорес. Матч был сыгран на нейтральном поле на Национальном стадионе в Токио. Его посетило 46 953 зрителей. Игроком мачта был признан Андреас Мёллер.

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Отчет о матче на сайте ФИФА 

Спорт в Японии в 1997 году
1997 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио